Hutze steht für:
 Hutze (Bauwesen), ein Gestaltungselement in der modernen Architektur
 Dörrbirne, alemannisch Hutze
 Lufthutze, eine Karosserieausbuchtung als Lufteinlass
 Windhutze, drehbarer Kopfteil eines Drucklüfters im Schiffbau

 Hutze  ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Hutze (1894–1968), deutscher Kommunalpolitiker